— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1623—1871). Камэда-хан располагался в провинции Дэва (современная префектура Акита) на острове Хонсю.

Административный центр хана: Замок Камэда в провинции Дэва (современный город Юрихондзё, префектура Акита).

История 
В период Сэнгоку большая часть провинции Дэва находилась под контролем крупного клана Могами. В 1622 году сёгунат Токугава лишил род Могами их владений, большую часть которых получил род Сатакэ из провинции Хитати, назначенный даймё Кубота-хана.

В период Камакура род Иваки первоначально владел 120 000 коку в районе Хамадори на юго-востоке провинции Муцу. В течение позднего периода Сэнгоку род Иваки имел тесные связи с кланами Датэ из Сендая и Сатакэ из Хитати. Хотя во время битвы при Сэкигахаре в 1600 году клан Иваки перешел на сторону Токугава Иэясу, но из-за семейных связей с Сатакэ Ёсинобу (1570—1633) он отказался совершить нападение на Уэсуги Кагэкацу в Аидзувакамацу и был лишен своих владений.

В 1616 году сёгунат Токугава передал во владение клану Иваки домен с доходом 10 000 коку в провинции Синано (Накамура-хан). В 1623 году Иваки Ёситака получил во владение Камэда-хан (20 000 коку), состоящий из 71 деревни в районе Юки, где его потомки правили в течение 13 поколений до Реставрации Мэйдзи. Отношения между кланами Иваки и Сатакэ оставались по-прежнему сильными, Камэда-хан считался полу-дочерним доменом Кубота-хана. Это привлекло внимание сёгуната Токугава. В 1718 году после смерти Иваки Хидэтаки его преемником стал представитель из рода Датэ.

Согласно переписи 1869 года, в княжестве Камэда проживало 23 894 человека в 4 356 домохозяйствах. Род Иваки сохранил свою главную резиденцию (камиясики) в Эдо (Дайдокоро в районе Коисикаве).

Во время Войны Босин (1868—1869) Камэда-хан оставался в составе Северного союза княжеств, даже после того, как Кубота-хан перешел на сторону императорского правительства Мэйдзи. Несмотря на свои скудные военные русурсы, Камэда-хан сражался против Синдзё-хана, сторонника императорского правительства, до заключения мирного соглашения.

После победы новое правительство Мэйдзи сократило доходы княжества Камэда до 18 000 коку. В июле 1871 года после административно-политической реформы Камэда был ликвидирован и включен в состав новой префектуры Акита. Иваки Тадакуни, предпоследний даймё Камэда-хана (1861—1869), переехал в Токио. В 1884 году он и его потомки получили титул виконта (сисяку) в новой японской аристократической системе (кадзоку).

Список даймё 
  Род Иваки (тодзама) 1623—1871

Примечания

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.
 Sasaki Suguru (2004). Boshin Sensō 戊辰戦争. Tokyo: Chuokōron-shinsha.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии